Ландульф IV:

 Ландульф IV (князь Беневенто) (погиб 982) — князь Беневенто в 968—981 годах
 Ландульф IV (князь Капуи) (умер 961) — князь Капуи в 940—961 годах